Liste des jeux Game and Watch, triés par ordre alphabétique, avec le type de modèle et la date de sortie.

0-9

A

B 
 Balloon Fight (Crystal Screen, )
 Balloon Fight (New Wide Screen, )
 Ball (Silver, )
 Black Jack (Multi Screen, )
 Bombsweeper (Multi Screen, )
 Boxing (Micro VS., )

C 
 Chef (Wide Screen, )
 Climber (Crystal Screen, )
 Climber (New Wide Screen, )
 Crab Grab (SuperColor, )

D 
 Donkey Kong (Multi Screen, )
 Donkey Kong II (Multi Screen, )
 Donkey Kong Jr. (New Wide Screen, )
 Donkey Kong Jr. (Tabletop, )
 Donkey Kong Jr. (Panorama, )
 Donkey Kong 3 (Micro VS., )
 Donkey Kong Circus (Panorama, )
 Donkey Kong Hockey (Micro VS., )

E 
 Egg (Wide Screen, )

F 
 Fire Attack (Wide Screen, )
 Fire (Silver, )
 Fire (Wide Screen, )
 Flagman (Silver, )

G 
 Goldcliff (Multi Screen, )
 Greenhouse (Multi Screen, )

H 
 Helmet (Gold, )

I

J 
 Judge (Silver, )

K

L 
 Life Boat (Multi Screen, )
 Lion (Gold, )

M 
 Manhole (Gold, )
 Manhole (New Wide Screen, )
 Mario Bros. (Multi Screen, )
 Mario's Bombs Away (Panorama, )
 Mario's Cement Factory (New Wide Screen, )
 Mario's Cement Factory (Tabletop, )
 Mario the Juggler (New Wide Screen, )
 Mickey and Donald (Multi Screen, )
 Mickey Mouse (Panorama, )
 Mickey Mouse (Wide Screen, )

N

O 
 Octopus (Wide Screen, )
 Oil Panic (Multi Screen, )

P 
 Parachute (Wide Screen, )
 Pinball (Multi Screen, )
 Popeye (Panorama, )
 Popeye (Tabletop, )
 Popeye (Wide Screen, )

Q

R 
 Rain Shower (Multi Screen, )

S 
 Safebuster (Multi Screen, )
 Snoopy (Tabletop, )
 Snoopy (Panorama, )
 Snoopy Tennis (Wide Screen, )
 Spitball Sparky (SuperColor, )
 Squish (Multi Screen, )
 Super Mario Bros. (Crystal Screen, )
 Super Mario Bros. (New Wide Screen, )

T 
 Tetris Jr. (Crystal Screen, jamais sorti)
 Tropical Fish (New Wide Screen, )
 Turtle Bridge (Wide Screen, )

U

V 
 Vermin (Silver, )

W

X

Y

Z 
 Zelda (Multi Screen, )

Game and Watch